

Костел бернардинців (Бережани)
 Костел святого Антонія та монастир бернардинців (Гвіздець)
 Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії та монастир бернардинів (Дубно)
 Костел і монастир бернардинців (Збараж)
 Костел святого Михайла та монастир бернардинів (Ізяслав)
 Костел бернардинців (Кристинопіль), нині церква святого Володимира (Червоноград)
 Костел і монастир бернардинців (Лешнів)
 Комплекс монастиря та костелу бернардинів (Луцьк)
 Костел і монастир бернардинів (Львів)

Костел бернардинців (Гродно)

Костел бернардинців, Дукля
 Костел бернардинців (Кальварія Зебжидовська)
 Костел бернардинців (Опатув)
 Костел бернардинців (Тикоцин)

Бернардини